Oostwijk (Vlaardingen), een wijk in Vlaardingen, Nederland.
 Oostwijk (Harelbeke), een wijk in Harelbeke, België.
 Oostwijk Koedijk, een wijk in Koedijk, Nederland.